Мурсия ():
 Мурсия — город на юго-востоке Испании
 Мурсия — автономное сообщество Испании
 Мурсия — средневековое мусульманское государство на востоке современной Испании
Мурсия — средневековое христианское государство на востоке современной Испании
 Фуэнте-Аламо-де-Мурсия — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия.

Персоналии 
 Мурсия, Хосе (род. 1964) — испанский футболист и тренер
 Мурсия, Сантьяго де (1673—1739) — испанский классический гитарист и композитор

Спорт 
Футбол
 «Реал Мурсия» — испанский футбольный клуб из города Мурсия (участник 18 сезонов в высшем испанском дивизионе)
 «Реал Мурсия Империал» — испанский футбольный клуб из города Мурсия, резервная команда клуба «Реал Мурсия».
 «УКАМ Мурсия» — испанский футбольный клуб из города Мурсия, основанный в 1999 году
 «Сьюдад де Мурсия» — испанский футбольный клуб из города Мурсия, существовавший в 1999—2007 годах
Баскетбол
 «УКАМ Мурсия» — испанский баскетбольный клуб из города Мурсия